Ponera – genere di orchidee della sottofamiglia Epidendroideae
Ponera – genere di formiche della sottofamiglia Ponerinae